Kytö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kytö, Nådendal, Egentliga Finland, 
 Kytö, Esbo, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar